Mop kan avse:

 Lac Mop, är en sjö i Kanada
 Mop Island, är en ö i Australien